FHK steht für:
 Fachhochschule Kempten, heutige Hochschule Kempten
 Fachhochschule Köln, heutige Technische Hochschule Köln
 Österreichische Fachhochschul-Konferenz

Abkürzung